Алдонис Ка́лныньш (; р. 1928) — латвийский композитор.

Биография 
Учился композиции в Латвийской консерватории (с 1965 года — её преподаватель). В 1959—1990 — музыкальный редактор издательства «Лиесма» (). Один из видных представителей латышской хоровой музыки. Калныньшу принадлежат записи и обработки народных песен.

Сочинения 
 1959 — симфоническая сюита «Рассказы серого камня»
 1965 — кантата «Родина»
 1970 — вокальный цикл «Обрядовые песни»
 1972 — оратория «Старинные солдатские песни»
 1973 — вокальный цикл «Пастушеские песни»
 1975 — вокально-симфоническая поэма «С песней и кровью»
 1982 — оратория «Идущая через века»
 20 детских песен для голоса и фортепиано

Награды 
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1972).
 Государственная премия Латвийской ССР (1972) 
 орден Трёх звёзд V степени (2002)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 228 — ISBN 5-85270-033-9
 Latgalē meldijas vācot. Latviešu mūzika. / Sakārt. Jēkabs Vītoliņš. — Rīga: LVI, 1958, 87–100
 Ticības apliecinājums Emīlim Melngailim. Māksla, 1974, 1. Nr., 30–32

Ссылки 
 

Члены Союза композиторов СССР
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР